Jan Peters (voetballer, 1954), een Nederlands voetballer van onder andere NEC en AZ'67
 Jan Peters (voetballer, 1953), een Nederlands voetballer van onder andere FC Den Bosch en Feyenoord
 Jan Peters (filosoof), een Nederlands filosoof
 Jan Mathijs Peters, een Nederlands politicus en verzetsstrijder

Zie ook
 Jan Peeters (doorverwijspagina)